Їчін — місто в Чехії.
 Їчін (округ) () — адміністративно-територіальна одиниця в Краловоградецькому краї Чеської Республіки.